Ле́йла Хата́ми (; 1 октября 1972, Тегеран, Иран) — иранская актриса.

Биография 
Лейла Хатами родилась 1 октября 1972 года в Тегеране (Иран) в семье режиссёра Али Хатами (1944—1996) и актрисы Захры Хатами.

Карьера 
Лейла снимается в кино с 1984 года.

В 2014 была включена в состав жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля.

Личная жизнь 
С 1 октября 1999 года Лейла замужем за актёром и режиссёром  (род.1966). У супругов есть двое детей — сын Мани Мосаффа (род. в феврале 2007) и дочь Асал Мосаффа (род. в октябре 2008).

Помимо родного персидского языка, она свободно владеет французским, английским и немецким языками.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры Ирана
Выпускники Федеральной политехнической школы Лозанны